

Cinema 
 Città in fiamme (City on Fire) – film del 1979 diretto da Alvin Rakoff
 City on Fire  – film del 1987 diretto da Ringo Lam

Letteratura 
 Città di fuoco (City on Fire) – romanzo di Walter Jon Williams del 1997

Televisione 
 Città in fiamme (City on Fire) – episodio della prima stagione di American Dreams
 Inferno di fuoco (City on Fire) – episodio della quinta stagione di Desperate Housewives